Johann Friedrich Mayer kan syfta på:

* Johann Friedrich Mayer (1650–1712), tysk teolog
 Johann Friedrich Mayer (1719–1798), tysk präst och agronom

Se även 
 Johann Friedrich Meyer